Стратегика () — принципы командования.

 «Стратегика» (или «Обязанности стратега»; Strategikos, Стратегикос; сер. I века) — сочинение греческого философа Оносандра ().
 Стратегика — жанр военных сочинений византийцев (стратегиконов):
 «Стратегика» (конец VI — нач. VII вв.)— сочинение императора Маврикия;
 «Стратегика» (X век) — сочинение военачальника и императора Никифора.

См. также 
 Стратег | Стратегия | Стратагема
 Тактика